DHL steht für:
 Definitive Hardware Library, eine Datenbank installierter Hardware-Komponenten aus der ITIL
 Deutsche Hochdruckliga, eine medizinische Fachgesellschaft 
 DHL, eine Marke der Deutschen Post
 DHL Express, Paket- und Expressdienstleister
 DHL Global Forwarding, Luft- und Seefrachtspedition
 DHL Supply Chain, Kontraktlogistiksparte
 DHL Freight
 Astar Air Cargo (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 DHL-Author, ein ehemaliges polnisches Radsportteam, siehe Bank BGŻ Professional Cycling Team

D.H.L. steht für:
 Doctor of Humane Letters (auch L.H.D., Litterarum humanarum doctor), eine Ehrendoktorwürde im englischsprachigen Raum, siehe Ehrendoktor #Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 DHL Fastest Lap Trophy

Abkürzung